Sieling ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Sieling (* 1964), deutscher Organist und Musikwissenschaftler
 Birte Sieling (* 1986), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Carsten Sieling (* 1959), deutscher Politiker und Bürgermeister von Bremen (SPD)
 Hans-Hermann Sieling (1917–1991), deutscher Politiker (CDU)